O Império do Espírito Santo da Vitória é um Império do Espírito Santo português que se localiza na aldeia da Vitória, concelho de Santa Cruz da Graciosa, ilha Graciosa, arquipélago dos Açores.

Ver também
Lista de edificações de carácter religioso dos Açores
Guadalupe
Igreja de Santo António

 Império do Espírito Santo da Vitória
 Império do Espírito Santo da Vitória